
Molekulska formula -{C21H36O5}- se može odnositi na:
 Betaenon B
 Karboprost